Павел Трофимович  Китицын  (1822—1896) — российский государственный деятель, правовед, действительный тайный советник.

Биография 
В службе  классном чине с 1844 года после окончания Императорского Киевского университета, кандидат юридических наук. С 1845 по 1869 годов — чиновник канцелярии Киевского генерал-губернатора, заседатель Подольской палаты гражданского суда, чиновник канцелярии наместника Царства Польского и чиновник особых поручений при Министерстве внутренних дел.

В 1869 году произведён в действительные статские советники, член — Медицинского совета и Совета Министра внутренних дел Российской империи, юрисконсульт — Министерства внутренних дел и Министерства императорского двора. В 1873 году  произведён в тайные советники, совещательный член Медицинского совета Министерства внутренних дел Российской империи. В 1885 году произведён в действительные тайные советники с увольнением в отставку.

Был награждён всеми российскими орденами вплоть до ордена Святого Александра Невского пожалованного ему 20 апреля 1880 года.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Пономарёв В. П., Шабанов В. М. Кавалеры Императорского ордена Святого Александра Невского, 1725—1917: биобиблиографический словарь в трёх томах. Том 2. — М., 2009 г. — С. 315—316. — ISBN 978-5-89577-145-7

Выпускники Императорского университета Святого Владимира
Действительные тайные советники